Craig Conroy (né le  à Potsdam, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière 

En 2012, il est intronisé au temple de la renommée des sports de l'université Clarkson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1990-1991 ||Golden Knights de Clarkson||NCAA ||39||8||22||30||24|| - || - || - || - || - 
|-
|1991-1992 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||32||20||16||36||38|| - || - || - || - || - 
|-
|1992-1993 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||35||10||23||33||26|| - || - || - || - || - 
|-
|1993-1994 ||Golden Knights de Clarkson ||NCAA ||34||26||39||65||48|| - || - || - || - || - 
|-
|1994-1995 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||55||26||18||44||29||11||7||3||10||6
|-
|1994-1995||Canadiens de Montréal ||LNH||6||1||0||1||0|| - || - || - || - || - 
|-
|1995-1996 ||Canadiens de Fredericton ||LAH ||67||31||38||69||65||10||5||7||12||6
|-
|1995-1996||Canadiens de Montréal ||LNH||7||0||0||0||2|| - || - || - || - || - 
|-
|1996-1997||Blues de Saint-Louis ||LNH||61||6||11||17||43||6||0||0||0||8
|-
||1996-1997 ||Canadiens de Fredericton  ||LAH ||9||10||6||16||10|| - || - || - || - || - 
|-
|1996-1997||IceCats de Worcester ||LAH ||5||5||6||11||2|| - || - || - || - || - 
|-
|1997-1998||Blues de Saint-Louis ||LNH||81||14||29||43||46||10||1||2||3||8
|-
|1998-1999||Blues de Saint-Louis ||LNH||69||14||25||39||38||13||2||1||3||6
|-
|1999-2000||Blues de Saint-Louis ||LNH||79||12||15||27||36||7||0||2||2||2
|-
|2000-2001||Blues de Saint-Louis ||LNH||69||11||14||25||46|| - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001||Flames de Calgary ||LNH||14||3||4||7||14|| - || - || - || - || - 
|-
|2001-2002||Flames de Calgary ||LNH||81||27||48||75||32|| - || - || - || - || - 
|-
|2002-2003||Flames de Calgary ||LNH||79||22||37||59||36|| - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004||Flames de Calgary ||LNH||63||8||39||47||44||26||6||11||17||12
|-
|2005-2006||Kings de Los Angeles ||LNH||78||22||44||66||78|| - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007||Kings de Los Angeles ||LNH||52||5||11||16||38|| - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007||Flames de Calgary ||LNH||28||8||13||21||18||6||1||1||2||8
|-
|2007-2008||Flames de Calgary ||LNH||79||12||22||34||71||7||0||2||2||8 
|-
|2008-2009||Flames de Calgary ||LNH||82||12 ||36 ||48 || 28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010||Flames de Calgary ||LNH||63 ||3 ||12 ||15 ||25|| - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||18 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

|  || 182 || 360 || 542 || 603 || 81 || 10 || 20 || 30 || 52

Références 

Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des IceCats de Worcester
Étudiant de l'université Clarkson
Naissance en septembre 1971
Naissance dans le comté de Saint Lawrence